Panzer AG ist der Name von

 Panzer AG (Band)
 Panzer AG, einer von 1898 bis 1924 bestehenden Berliner Spezialfirma für Panzerschränke, siehe Bode-Panzer